Ouzouer ist der Name mehrerer geographischer Objekte in Frankreich:

Ouzouer-des-Champs, Gemeinde im Département Loiret
Ouzouer-le-Doyen, Gemeinde im Département Loir-et-Cher
Ouzouer-le-Marché, Gemeinde im Département Loir-et-Cher
Ouzouer-sous-Bellegarde, Gemeinde im Département Loiret
Ouzouer-sur-Loire, Gemeinde im Département Loiret
Ouzouer-sur-Trézée, Gemeinde im Département Loiret
Kanton Ouzouer-le-Marché, Kanton im Département Loir-et-Cher
Kanton Ouzouer-sur-Loire, Kanton im Département Loiret

Siehe auch:
Louzouer, Gemeinde im Département Loiret